Jela steht für:

 Jela (Insel), eine der indonesischen Tambelaninseln
 Ela (Amoräer), ein Amoräer der 3. Generation
 Jela (Vorname), ein weiblicher Vorname

Siehe auch:
 Jella
 Yela